Domivânio Alves de Souza Júnior, ismert nevén Júnior Alves vagy egyszerűen Domivânio (Buritis, 1994. március 20. –), brazil labdarúgó, a Portuguesa csatára.

További információk 
Júnior Alves adatlapja a soccerway.com oldalon 

1994-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Az AD Portuguesa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek